Het ATP-toernooi van Peking 2007 (met de officiële naam China Open) werd gespeeld van 10 tot en met 16 september 2007.Het toernooi werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Olympic Green Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Een week later vond het WTA-toernooi van Peking 2007 daar plaats.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking